Gainesboro (Tennessee)
 Gainesboro (Wirginia)